Z7 oder Z 7 steht für:
 Z 7 Hermann Schoemann, Zerstörer der deutschen Kriegsmarine
 ADC Airlines (IATA-Code), afrikanische Fluggesellschaft
 Zimbabwe flyafrica (IATA-Code), afrikanische Fluggesellschaft
 Nikon Z7, Digitalkamera
 Z7 Konzertfabrik, Musikclub in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft

Z 07 steht für:
 Designstudie des später gebauten BMW Z8

Siehe auch:
 7Z

Z7